Giełda Warszawska (1817–1917)
 Giełda Pieniężna w Warszawie (1921–1939)
 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie